Меморіальна премія імені Джона Кемпбелла () — щорічна премія, яку вручає Центр вивчення наукової фантастики Канзаського університету за найкращий науково-фантастичний роман, опублікований англійською мовою за попередній рік.

Це аналог Меморіальної премії імені Теодора Стерджона, яка вручається цією ж організацією за найкращий твір малої форми (оповідання чи коротка повість). Премія названа на честь Джона В. Кемпбелла (1910–1971), одного з провідних авторів «золотої епохи наукової фантастики» 1939–1950 років та найвидатнішого редактора фантастики 20-го сторіччя. Заснована у 1972 році  Джеймсом Ґанном.

Лауреати премії 
 1973 —  () «По той бік від Аполону» ()
 а також спеціальна премія з визначенням «Спеціальна нагорода за письменницьку майстерність» Роберту Сілвебергу () за «Той, що вмирає зсередини» 
 1974 — Артур Кларк () «Побачення з Рамою» () та
 Робер Мерль () «Мальвіль» (), а також спеціальна премія за популяризацію науки:
 Карл Саган () «Космічний зв'язок: позаземна перспектива» ()
 1975 — Філіп Дік () «Лийтеся, сльози, сказав полісмен» ()
 1976 — Щорічної премії не було присуджено, проте вручено ретроспективну премію за 1971 рік
 Вілсон Такер () «Рік спокійного Сонця» () (ретроспективна нагорода)
 1977 — Кінґслі Еміс () «Чергування» ()
 1978 — Фредерик Пол () «Брама» ()
 1979 — Майкл Муркок () «Ґлоріана, або та, що не стала королевою» ()
 1980 — Томас Діш () «На крилах пісні» ()
 1981 — Грегорі Бенфорд () «Пейзаж часу» ()
 1982 — Рассел Гобан () «Прогульник Ріддлі» ()
 1983 — Браєн Олдіс () «Весна Геликонії» ()
 1984 — Джин Вулф () «Цитадель Автарха» ()
 1985 — Фредерик Пол () «Роки міста» ()
 1986 — Девід Брін () «Листоноша» ()
 1987 — Джоан Слончевськи () «Двері до океану» ()
 1988 — Конні Вілліс () «Сни Лінкольна» ()
 1989 — Брюс Стерлінг () «Острови в мережі» ()
 1990 — Джефф Раймен() «Дитячий садок» ()
 1991 — Кім Стенлі Робінсон () «На тихоокеанському березі» ()
 1992 — Бредлі Дентон ()  ()
 1993 — Чарльз Шеффілд () «Брат драконам» ()
 1994 — Премію не було присуджено
 1995 — Грег Іген () «Місто перетурбацій» ()
 1996 — Стівен Бекстер () «Кораблі часу» ()
 1997 — Пол Макоулі () «Казкова земля» ()
 1998 — Джо Голдеман () «Вічний мир» ()
 1999 — Джордж Зебровськи () «Жорстокі орбіти» ()
 2000 — Вернор Віндж () «Глибина у небі» ()
 2001 — Пол Андерсон () «Генезис» ()
 2002 — Джек Вільямсон () «Тераформуючи Землю» () та
 Роберт Чарльз Вілсон «Хроноліти» ()
 2003 — Ненсі Кресс ()  ()
 2004 — Джек Макдевітт () «Омега» ()
 2005 — Річард Морган () «Ринкові сили» ()
 2006 — Роберт Соєр () «Сканування мозку» ()
 2007 — Бен Бова () «Титан» ()
 2008 — Кетлін Енн Ґунан () «У воєнні часи» ()
 2009 — Корі Докторов () «Молодший брат» () та
 Єн Маклауд () «Пісня часу» ()
 2010 — Паоло Бачігалупі () «Заводна дівчина» ()
 2011 — Єн Макдональд () «Дом дервіша» ()
 2012 — Крістофер Пріст () «Острів'яни» () та
 Джоан Слончевськи () «Найвищий кордон» ()
 2013 — Адам Робертс () «Джек Скло» ()
 2014 — Марсель Теру ()«Дивні тіла» ()
 2015 — Клер Нос ()«Перші п'ятнадцять життів Геррі Огеста» ()
 2016 — Кім Стенлі Робінсон () «Аврора» ()
 2017 — Леві Тідгар () «Центральна станція» ()
 2018 —  () «Чума геніїв» ()

Посилання 
 
 http://www.sf-encyclopedia.com/entry/john_w_campbell_memorial_award 
 http://www.isfdb.org/cgi-bin/awardtype.cgi?10 

М
Нагороди, засновані 1987
Премії наукової фантастики
Меморіальна премія імені Джона Кемпбелла